Nuevos Horizontes puede referirse a:

 Nuevos Horizontes, misión espacial de la NASA.
 Nuevos Horizontes, una banda española de música pop.
 Nuevos Horizontes (canción), Pista de música producida por Factible.
 Nuevos Horizontes (Podcast), Podcast oficial del Colegio Ciudad de México
.